Ла Ардиља има више значења:

 Ла Ардиља (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ардиља, Тијерас Колорадас (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ардиља (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ардиља (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ардиља (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ардиља (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ардиља (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ардиља (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику